Хо́мич — белорусская (), украинская () и польская () фамилия; образована от имени Хома ← Фома.

Известные носители 
 Хомич, Алёна Андреевна (род. 1981) — российская хоккеистка.
 Хомич, Алексей Петрович (1920—1980) — советский футболист, фотокорреспондент.
 Хомич, Альбина Викторовна (род. 1976) — российская тяжелоатлетка.
 Хомич, Владислав Юрьевич (род. 1952) — советский и российский учёный-энергетик.
 Хомич, Дмитрий Николаевич (род. 1984) — российский футбольный вратарь.
 Хомич, Константин Андреевич (1911—2000) — епископ РПЦ, архиепископ Брестский и Кобринский.
 Хомич, Олег Николаевич (род. 1964) — советский мотогонщик.
 Хомич, Павел Семёнович (1893—1942) — священник Римско-католической церкви, глава Апостольской администратуры Ленинграда (1941—1942).
 Хомич, Станислав Викентьевич (1864 — после 1914) — русский архитектор.

См. также 
 
 Хомичюс